Че́рский — фамилия.

Известные носители 
 Черский, Александр Иванович (1879—1921) — русский орнитолог и натуралист, исследователь Дальнего Востока, сын И. Д. Черского.
 Черский, Иван Дементьевич (1845—1892) — геолог, палеонтолог, географ, исследователь Сибири.
 Черский, Игорь Николаевич (1939—2019) — советский и российский учёный, материаловед и триболог.
 Черский, Николай Васильевич (1905—1994) — советский учёный в области механики и разработки месторождений нефти и газа.
 Черский, Пётр Васильевич (1877—1939) — русский генерал, георгиевский кавалер.

В литературе 
 Черский, Даниил Петрович — майор в отставке, персонаж из произведений Александра Бушкова.

Топоним 
 Черский — посёлок городского типа, административный центр Нижнеколымского улуса Якутии.
 «Черский» — региональный аэропорт в Якутии около посёлка Черский.

См. также 
 Хребет Черского
 Пик Черского
 Черская
 Черск

Примечания